Solidar steht für: 

 Solidar Suisse, eine Schweizer Hilfsorganisation
 SOLIDAR Sterbegeldversicherung, eine deutsche Sterbegeldversicherung
 SOLIDAR, ein europäisches Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen, das sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt.